Блюм:

 Блюм (заготовка) — квадратна заготовка

 Блюм Ізабела — бельгійський громадський діяч
 Блюм Оскар — політик, громадський діяч
 Блюм Клара — німецька письменниця і перекладачка

Див. також 
 Блюме
 Блум

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища